Droga krajowa B10 (Austria)
 Droga krajowa B10 (Niemcy)

Zobacz też